

Persone
 Albert Niemann (1834-1861) – chimico e farmacista tedesco
 Andries Christiaan Niemann (1927) – ex pugile sudafricano
 Ben Niemann (1995) – giocatore di football americano statunitense
 Brausch Niemann (1939) – pilota automobilistico sudafricano
 Gunda Niemann-Stirnemann (1966) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
 Hans Niemann (2003) – scacchista statunitense
 Johann Niemann (1913-1943) è stato un militare tedesco
 Rich Niemann, propr. Richard W. Niemann (1946) – ex cestista statunitense
 Sebastian Niemann (1968) – regista e sceneggiatore tedesco
 Walter Niemann (1876-1953) – compositore, arrangiatore e critico musicale tedesco

Altro
 Malattia di Niemann-Pick – malattia ereditaria